Хислоп () — английская фамилия. Известные носители:
 Хислоп, Виктория (род. 1959) — современная английская писательница.
 Хислоп, Томас (1764—1843) — английский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Хислоп, Шака (род. 1969) — тринидадский футболист, вратарь.
 Максвелл-Хислоп, Рэйчел (1914—2011) — британская археолог, исследовательница Древнего Ближнего Востока.